Nikolaï Stepanovitch Tchernykh (en ,  ;  - ) est un astronome soviétique/russe.

Tchernykh est né à Novaïa Ousman dans l'oblast de Voronej. Spécialiste en astrométrie et de la dynamique des petits corps du système solaire, il travaille à l'observatoire d'astrophysique de Crimée, en Ukraine, à partir de 1963.

Il découvre plusieurs comètes, dont les comètes périodiques 74P/Smirnova-Tchernykh et 101P/Tchernykh. Il découvre également, avec son épouse et collègue de travail Lioudmila Tchernykh, un très grand nombre d'astéroïdes, dont (2867) Šteins et l'astéroïde troyen (2207) Anténor. L'astéroïde (2325) Tchernykh a été nommé en leur honneur.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
  40 Years of Discovering Asteroids - An appreciation of the Work of N. S. Chernykh
 .

Astronome russe du XXe siècle
Astronome soviétique
Naissance dans l'oblast de Voronej
Naissance en octobre 1931
Décès dans l'oblast de Voronej
Décès en mai 2004
Décès à 72 ans
Astrométrie
Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes
Éponyme d'un objet céleste